Пунта дел Агва има више значења:

 Пунта дел Агва (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пунта дел Агва (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пунта дел Агва (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику